Името Стражец носят две български села:

 Стражец, област Кърджали
 Стражец, област Разград